QL peut faire référence à :
 Quartier Libre, le journal des étudiants de l'Université de Montréal,
 Québécois libre, un web magazine libertarien publié à Montréal, au Québec,
 QL, un micro-ordinateur fabriqué par Sinclair dans les années 1980.
 QL, une lampe à induction lancée en 1991 par Philips.
 QL, une substance précurseur d'agents innervants.

Voir aussi 
 PSL-QL